Sycamore Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sycamore Island (Kentucky)
 Sycamore Island (Pennsylvania)
 Sycamore Island (Virginia)